Pontevedra pode se referir a:

na Espanha
Pontevedra, município da Espanha
Pontevedra, província da Espanha
Pontevedra, clube de futebol da Espanha

 na Argentina
Pontevedra, cidade da Argentina

Desambiguações de topônimos